Holmsten beziehungsweise Holmstén ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksei Holmstén (* 1970), finnischer Schachspieler
 Georg Holmsten (1913–2010), deutscher Schriftsteller